De zeventiende etappe van de Ronde van Italië 2017 werd gereden op 23 mei 2017 van Tirano naar Canazei (Val di Fassa). De etappe was 219 kilometer lang. Onderweg waren er drie gecategoriseerde klimmen (twee van de tweede en een van de derde) en twee tussensprints.

Uitslag

Klassementen 

17
Sport in Trentino-Zuid-Tirol
Trente (provincie)